Brouwerij De Liefde was een café en brouwerij aan de Lomstraat, in de binnenstad van Venlo.

Vanaf 1777 worden vader en zoon Willem Theunissen als eigenaar van de brouwerij genoemd. Peter J.H. van Liebergen kocht de brouwerij in 1841 en begon in het naastgelegen pand in 1855 bovendien een jeneverstokerij. Frans Klep, schoonzoon van Van Liebergen, werd in 1904 de nieuwe eigenaar van de brouwerij.

In 1986 vonden op de locatie van de voormalige brouwerij grondwerkzaamheden plaats, waarbij twee oude kelders uit de 17e eeuw en een waterput uit de 18e eeuw werden ontdekt. Deze behoorden in die tijd tot de brouwerij. Aan de binnenzijde van de waterput is een inscriptie te lezen van binnen vernieuwd, 1864. H. van Liebergen.  De twee kelders werden gebruikt als lager; de put diende als bron voor het relatief zuivere water in dit deel van de stad.

In de 19e eeuw lagen er op de Lomstraat vier brouwerijen. De Liefde brouwde, net als de meeste Venlose brouwerijen, versch en ald bier (Altbier). In 1864 brouwde Van Liebergen, volgens akten, 1268 hectoliter bier. Dit gelijknamige bier werd verkocht in het café dat in het voorste gedeelte van het pand lag.

Externe links 
 LEM historische encyclopedie, Klep
 Genwiki, Van Liebergen
 De Liefde op cambrinus.nl

Geschiedenis van Venlo
Voormalige Nederlandse brouwerij